Ягупов Василь Васильович — доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти, заслужений працівник освіти України.
 Ягупов Ігор Петрович — російський шахіст, гросмейстер.
 Ягупов Роман — вокаліст, флейтист, автор пісень, фронтмен молдавського етно-хардкор гурту «Zdob Si Zdub».

Ягупова 
 Ягупова Аліна (*1992) — українська баскетболістка.
 Ягупова Світлана Володимирівна (1942—2015) — українська російськомовна письменниця-фантастка.